Шмркович () — сербская фамилия. Известные носители:
 Шмркович, Аднан — сербский тренер по лыжным гонкам, отец Белмы и Рейхана.
 Шмркович, Белма (род. 1990) — сербская лыжница.
 Шмркович, Рейхан (род. 1991) — сербский лыжник.